Ковера — топоним в Республике Карелия России:

 Ковера — посёлок в Олонецком районе;
 Ковера — озеро в Муезерском районе;
 Ковера — озеро в Кондопожском районе.